Ціли́нний район () — колишній район у складі Північно-Казахстанської області Казахської РСР.

Історія 
Район утворений Указом Президії Верховної Ради Казахської РСР від 17 жовтня 1980 року з центром у селі Аксуат із частин Тімірязєвського та Сергієвського (Юбілейна сільрада).

Ліквідований район Указом Президії Верховної Ради Казахської РСР від 9 липня 1988 року, територія була розділена між Сергієвським (Городецька, Інтернаціональна, Октябрська, Юбілейна) та Тімірязєвським районами.

Примітки

Джерела 
 Справочник по истории административно-территориального деления Северо-Казахстанской области (29 июля 1936 г. — 1 января 2007 г.). — Петропавловск, 2007. — 361 с. — ISBN 978-601-7029-04-3

Колишні райони Казахстану
Історія Північноказахстанської області
Тімірязєвський район (Казахстан)
Район Шал-акина